

Ссылки 
 
 Лёгкая атлетика России
 Лёгкая атлетика 

Метание копья м